Ансгар (, также Ансгарий, Анскар, Анскариус, Ансгариус, ) — святой как Римско-католической (день памяти 3 февраля), так и православной церкви (местночтимый святой Берлинской и Германской епархии, день памяти 16 февраля) — первый епископ Гамбурга, епископ Бремена, названный «Апостолом севера» за заслуги по распространению христианства в Северной Германии, Дании и Швеции.

Биография 

Родился в Пикардии 8 сентября 801 года, получил образование в аббатстве Корби близ Амьена, в 14 лет дал монашеский обет и в 823 году был переведён в новоучреждённый монастырь Корвей в Вестфалии.

Когда в июне 826 года король Ютландии Харальд Клак, его супруга, сын и приближённые приняли христианство и крестились в Ингельгейме, император Людовик Благочестивый повелел Ансгару остаться при них. Он и его друг Антберт сопровождали Харальда в Ютландию. Там они начали с успехом распространять христианскую веру, но в 827 году были вынуждены возвратиться, когда Харальд Клак был изгнан из Ютландии королём Хориком I.

Пробыв с 829 году некоторое время в Швеции, Ансгар в 831 году был назначен первым епископом в Гамбурге, территория епархии которого в то время охватывала весь германский север. Когда датские викинги напали в 845 году на Гамбург и разграбили город, Ансгар был вынужден бежать. В 847 году, по упразднении епископства, он был назначен епископом в Бремен, откуда с успехом продолжал дело распространения христианства в Дании и Швеции.

Ансгар построил церковь в Хедебю в 850 году, а за 20 лет перед этим основал там школу. В 861 году предпринял миссионерское путешествие в Швецию, а в 862 году склонил короля Ютландии Хорика II к принятию христианства. Этот король построил церковь в Рибе и Ансгар оставил в ней в качестве священника лучшего из своих учеников, Римберта.

Ансгар умер 3 февраля 865 года в Бремене, где и теперь находится церковь этого имени. Католическая церковь причислила его к лику святых. Им составлено жизнеописание святого Виллегада. Его собственная жизнь описана Римбертом, который был его преемником в епископской епархии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Римберт. Житие святого Ансгария // Из ранней истории шведского народа и государства. Первые описания и законы. М. РГГУ. 1997   

 

Католические святые
Святые периода Каролингов
Бенедиктинцы Германии
Архиепископы Бремена
Англиканские святые
Христианские святые IX века
Святые Единой Церкви
Святые Германии
Святые Дании
Святые Швеции
Религиозные деятели Швеции
Православие в Германии
Православие в Дании